YOLO puede referirse a:

Lugares 
 Yolo (California), es un lugar designado por el censo ubicado en el condado de Yolo, California, Estados Unidos.
 Condado de Yolo, ubicado en California, Estados Unidos.

Otros usos 
 YOLO  acrónimo de you only live once (Sólo vives una vez).
 «YOLO», episodio de Los Simpson.